Gabriel Valles puede referirse a:

 Gabriel Valles (activista), activista venezolano.
 Gabriel Vallés (futbolista), futbolista argentino.